Deukalion (zoon van Minos)
Deukalion (zoon van Prometheus)